Manon (album), een album van De Jeugd Van Tegenwoordig
Manon (nummer), het nummer van het gelijknamige album
Manon (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Manon (opera), een opera van Jules Massenet
Manon (praline), een bekende praline genoemd naar deze opera
Manon (voornaam), een meisjesnaam
Mañón, een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña (regio Galicië)
Manon Lescaut (Puccini), een opera gecomponeerd door Giacomo Puccini
Manon (film), film uit 1949 onder regie van Georges-Henri Clouzot